Rise and Shine (filmkomedie, 1941), filmkomedie van Allan Dwan uit 1941
Rise and Shine (The Cardigans), single uit 1995 van The Cardigans